Nevėžis, rijeka u Litvi
 BC Nevėžis Kėdainiai, košarkaški klub iz Kėdainiaija, Litva
 FK Nevėžis Kėdainiai, nogometni klub iz Kėdainiaija, Litva